Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-3, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (finale)
 Jan Kodeš (secondo turno)
 Björn Borg (Campione)
 Stan Smith (semifinali)
 Adriano Panatta (primo turno)
 Manuel Orantes (quarti di finale)
 Paolo Bertolucci (primo turno)
 Aleksandre Met'reveli (quarti di finale)

 Jiří Hřebec (terzo turno)
 Jaime Fillol (primo turno)
 Tom Gorman (secondo turno)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Marty Riessen (terzo turno)
 Steve Krulevitz (secondo turno)
 Roscoe Tanner (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1974